Ikaunieks ist der Familienname folgender Personen:

 Dāvis Ikaunieks (* 1994), lettischer Fußballspieler 
 Jānis Ikaunieks (* 1995), lettischer Fußballspieler